Voedsel
 Mousse (champagne)
 mousse (dessert)
 Mousse (voorgerecht), luchtig voorgerecht
 Compote , moes, vruchtenpuree
Overige
 Mousse (cosmetica)
 Moussé - gemeente in Bretagne
 Prise de mousse
 Mousse T. - muziekproducent
 Bib Mousse